Křenovice – miejscowość w Czechach, w powiecie Przerów
 Křenovice – miejscowość w Czechach, w powiecie Vyškov